Thunderbolt від  — удар блискавки.

Літаки 
 P-47 Thunderbolt — винищувач-бобмардувальник США часів Другої світової війни.

 A-10 Thunderbolt II — броньований одномісний дводвигунний штурмовик ВПС США.

Комп'ютерні технології 
 Thunderbolt (раніше відомий як Light Peak) — перспективний інтерфейс для підключення периферійних пристроїв до комп'ютера від фірми Intel.

Інше 
 Thunderbolt — симфонічний твір чеського композитора Богуслава Мартіну.
 Tale of the Thunderbolt (серіал, 2005)